Сан-Джакомо-Верчеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Сан-Джакомо-Филиппо — коммуна в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия.
 Сан Джакомо, Лора — американская актриса.

См. также